Ива́н Васи́льевич Попо́в:
 Попов, Иван Васильевич (1774—1839) — русский купец, книгопродавец, издатель, типограф, литератор.
 Попов, Иван Васильевич (1867—1938) — русский богослов и церковный историк. Новомученик.
 Попов, Иван Васильевич (1874—1945) — русский советский живописец, основоположник якутского профессионального изобразительного искусства.
 Попов, Иван Васильевич (1889—1974) — русский советский инженер-геолог.
 Попов, Иван Васильевич (1894—1952) — большевик, председатель Вятского горисполкома; делегат VIII съезд—XIII съездов ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР нескольких созывов. 
 Попов, Иван Васильевич (1885—1961) — член Верховного суда Крыма.